Der Bezirk Augšdaugava ( Augšdaugavas novads,  Bezirk Oberdüna) ist wie alle 35 Novadi Lettlands in rechtlichem Sinne eine Großgemeinde. Er bzw. sie liegt im Südosten Lettlands in den historischen Landschaften Lettgallen und Selonien. 33.222 Einwohner lebten 2021 im Bezirk Augšdaugava.

Geographie 
Das Gebiet grenzt im Südwesten an Litauen, im Südosten an Belarus, im Osten an den Bezirk Krāslava, im Norden an die Bezirke Preiļi und Līvāni sowie im Nordwesten an den Bezirk Jēkabpils und umschließt die unabhängige Republikstadt Daugavpils, die als administratives Zentrum des Bezirks fungiert, ohne selbst Teil des Bezirks zu sein.

Quer durch den Bezirk fließt die Düna, im Nordosten ihr Nebenfluss Dubna. Der Riču-See ist der größte See im Bezirk, gehört zum Teil aber schon zu Weißrussland.

Gemeinden 

Der Bezirk umfasst die zwei Städte (pilsētas) Ilūkste und Subate sowie 25 Gemeinden (pagasti):

Nachweise 

Augsdaugava
 
Gegründet 2021